Završnica drugog izdanja malonogometnog prvenstva Jugoslavije je održano u Sremskoj Mitrovici 10. i 11. veljače 1990. godine. Sudjelovalo je osam momčadi, a prvakom je postala ekipa Uspinjača iz Zagreba.

Sudionici 
 Seljak - Livno, Bosna i Hercegovina
 Ratar - Titograd, Crna Gora
 Uspinjača - Zagreb, Hrvatska
 Elast - Đakovica, Kosovo
 Alfa Vuk - Kumanovo, Makedonija
 Kleparstvo Vukosavljevic - Ljubljana, Slovenija
 Picerija Boa - Beograd, Srbija
 Tango Madona - Novi Sad, Vojvodina

Ljestvica i rezultati

Dio po grupama

Utakmice za plasman

Poveznice 
 Prvenstvo Jugoslavije u malom nogometu
 Prvenstvo Jugoslavije u malom nogometu 1990./91.

Izvori 
 futsalplanet.com, Jugoslavensko prvenstvo 1989./90. 
 futsalplanet.com (stari site), Jugoslavensko prvenstvo 1989./90. 
 rsssf.com, 2nd Yugoslavia Indoor Football Championship 1990

1989
mali nogomet 1990